Redwood kan syfta på:

 Redwood – en art av barrväxt, se Amerikansk sekvoja
 Redwood nationalpark – en nationalpark i Kalifornien i USA
 Redwood, New York – en census-designated place i Jefferson County